Gaffney steht für:
 Gaffney (South Carolina), Ort im Cherokee County

Gaffney ist der Familienname folgender Personen:
 Cathal Gaffney (* 1970), irischer Filmregisseur und -produzent
 F. Drew Gaffney (* 1946), US-amerikanischer Astronaut
 Jabar Gaffney (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Mason Gaffney (1923–2020), US-amerikanischer Ökonom
 Robert Gaffney (1931–2009), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 Tony Gaffney (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler
 Vincent Gaffney (* 1958), britischer Archäologe